Il peccato (Noche de verano) – film del 1963 diretto da Jorge Grau
Il peccato - Il furore di Michelangelo – film del 2019 diretto da Andrej Končalovskij
Il peccato (El pecado) – dipinto del 1913 di Julio Romero de Torres
Il peccato (Die Sünde) – titolo di varie opere pittoriche di Franz von Stuck

Pagine correlate 
 Peccato (disambigua)